Râul Valea Stânei se poate referi la:

 Valea Stânei - afluent al râului Valea Fiașului
 Valea Stânei - afluent al Prahovei

 Râul Valea Stânei, Bicaz
 Râul Valea Stânei, Bistrița
 Râul Valea Stânei, Brătei
 Râul Valea Stânei, Izvorul Dorului
 Râul Valea Stânei, Pecineaga
 Râul Valea Stânei, Pita
 Râul Valea Stânei, Turcu

Altele 
 Râul Valea Stânișoarei

Vezi și 
 Râul Stâna (dezambiguizare)
 Valea Stânei (dezambiguizare)

Toponime românești